Il detentore del titolo Lew Hoad ha battuto in finale Ashley Cooper 6–2 6–1 6–2.

Teste di serie
 Lew Hoad (campione)
 Ashley Cooper (finalista)
 Ham Richardson (primo turno)
 Sven Davidson (semifinali)
 Neale Fraser (semifinali)
 Vic Seixas (quarti di finale)
 Herbie Flam (quarti di finale)
 Mervyn Rose (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1957